Кавказский — относящийся к Кавказу (например: «Кавказский пленник», Кавказский заповедник, Главный Кавказский хребет и т. д.).

Географические названия:

 Кавказский край — территория в составе Российской империи, находившаяся в ведении Кавказского наместничества.
Кавказская губерния — административная единица Российской империи в 1785-90 и в 1802-47 годах.
Кавказский отдел — административная единица с центром в станице Кавказская, существовавшая в 1876-1924 годах.
Кавказский сельсовет — сельское поселение в Минусинском районе Красноярского края с центром в селе Кавказское.
Кавказский район — район в составе Краснодарского края с центром в станице Кавказская.
Кавказский — посёлок в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Кавказский — хутор в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Кавказский — хутор в Советском районе Ставропольского края.
Кавказский бульвар — улица в Москве (см. также Кавказская улица, Кавказский переулок, Кавказский тупик).
Фамилия:
 Кавказский, Николай Юрьевич (род. 1986) — российский оппозиционер и правозащитник, фигурант «Болотного дела».

См. также 

 Кавказская
 Кавказское